Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn podczas XX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Monachium był trzecią edycją w historii i odbył się wyłącznie w halowej odmianie tej dyscypliny sportu. Turniej olimpijski rozegrano w dniach od 27 sierpnia do 9 września 1972 roku.

Dzięki staraniom ówczesnego prezesa FIVB Paula Libauda liczbę drużyn, które przystąpiły do rywalizacji, zwiększono do 12. Zmieniono również formułę rozgrywek. Reprezentacje podzielono na dwie sześciodrużynowe grupy, w których zespoły rozegrały ze sobą po jednym spotkaniu. Po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do półfinałów, po których pierwszy raz rozegrano wielki finał i mecz o 3. miejsce. Zespoły, które zajęły miejsca 3-4 w swoich grupach walczyły o miejsca 5-8. Pozostałe reprezentacje rywalizowały o miejsca 9-12.

Mistrzem olimpijskim została reprezentacja Japonii, która pokonała w finale reprezentację NRD 3:1, a w całym turnieju nie doznała porażki (wygrała wszystkie 7 spotkań).

Drużyny uczestniczące 
Awans do turnieju olimpijskiego uzyskali z urzędu mistrz olimpijski i wicemistrz olimpijski. Dwa miejsca przyznano najlepszym drużynom mistrzostw świata, pięć – dla mistrzów poszczególnych kontynentów. O ostatnich dwóch zadecydowały turnieje kwalifikacyjne.

Hala sportowa 
 Volleyballhalle (Monachium)

Podział na grupy

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1-4

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Składy drużyn

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972